Temperatuur-geprogrammeerde reductie, een techniek voor de karakterisering van vaste stoffen
 Toernooiprestatierating, een getal om de gebleken speelsterkte van een schaker tijdens een schaaktoernooi of match weer te geven; zie Elo-rating
 The Pretty Reckless, een Amerikaanse rockband
  Tijdschrift voor Privaatrecht, een juridisch vaktijdschrift in België en Nederland